Somnium Obmutum — дебютный студийный альбом австрийской симфоник/дум-метал-группы Estatic Fear, был издан лейблом CCP Records в 1996 году.

На диске представлено четыре композиции общей продолжительностью более 56 минут.

Somnium Obmutum получил положительные отзывы критиков. Издание Sputnikmusic назвало его одной из лучших и оригинальнейших музыкальных пьес в своем жанре. По версии Metal Storm пластинка заняла шестую позицию в рейтинге двадцати лучших студийных альбомов 1996 года.

Список композиций

Участники записи

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен на Darklyrics.com
 
 
 

Альбомы Estatic Fear
Дебютные альбомы 1996 года